Łyse (Mazovië), plaats in Mazovië
 Łyse (gemeente), gemeente in Mazovië 
 Łyse (Podlachië), plaats in Podlachië, gemeente Wyszki